Изотопы германия — разновидности химического элемента германия с разным количеством нейтронов в атомном ядре. Известны изотопы германия с массовыми числами от 58 до 89 (количество протонов 32, нейтронов от 26 до 57) и более дюжины ядерных изомеров.

Природный германий представляет собой смесь пяти изотопов. Четырех стабильных:
 70Ge (изотопная распространённость 20,55 %)
 72Ge (изотопная распространённость 27,37 %)
 73Ge (изотопная распространённость 7,67 %)
 74Ge (изотопная распространённость 36,74 %).
И одного с огромным периодом полураспада, больше возраста Вселенной:
 76Ge (изотопная распространённость 7,67 %), период полураспада 1,78 лет, схема распада двойной бета-распад, продукт распада стабильный изотоп селен-76.

Самым долгоживущим искусственным радиоизотопом является 68Ge с периодом полураспада 271 день.

Германий-68 
Период полураспада 68Ge 271 день, схема распада электронный захват (вероятность 100 %), дочерний изотоп галлий-68.

Германий-68 нашел применение в источниках изотопа галлия-68, который применяется в медицинской диагностике. Малый период полураспада галлия-68 не позволяет организовать его непосредственную доставку в медицинские учреждения. Поэтому были созданы специальные мобильные . Генератор содержит ампулу с препаратом изотопа германия-68, продуктом распада которого является галлий-68. По мере накопления продукта распада через ампулу прокачивают сорбирующий раствор, который селективно растворяет только химическое соединение образовавшегося галлия, а нерастворимое соединение германия остается в ампуле. Значительный период полураспада германия-68 (271 день) делает логистику таких генераторов удобной.

В России генераторы 68Ga выпускают в Обнинске. Там же синтезируют изотоп 68Gе облучением галлиевых мишеней протонами на ускорителе по схеме:

69Ga (p, 2n) → 68Ge

Таблица изотопов германия

Пояснения к таблице 
 Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов. Для других источников значения могут сильно отличаться.

 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада. Символами, выделенными жирным курсивом, обозначены радиоактивные продукты распада, имеющие периоды полураспада, сравнимые с возрастом Земли или превосходящие его и вследствие этого присутствующие в природной смеси.

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы